Grupp A i världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 12 juni till 23 juni 2014.

Tabell

Matcher

Brasilien mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=BRA-CRO
|nr       = 1
|bild     = BRA-CRO 2014-06-12.svg
|datum    = 12 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Neymar Oscar 
|mål2     =  Marcelo Vieira
|arena    = Arena de São Paulo
|spelplats= São Paulo
|publik   = 62103
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Mexiko mot Kamerun

{{Resultat med trupp|id=MEX-CMR
|nr       = 2
|bild     = MEX-CMR 2014-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Oribe Peralta 
|mål2     = 
|arena    = Arena das Dunas
|spelplats= Natal
|publik   = 39216
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Giovani dos Santos
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=BRA-MEX
|nr       = 17
|bild     = BRA-MEX 2014-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Castelão
|spelplats= Fortaleza
|publik   = 60342
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Guillermo Ochoa
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Kamerun mot Kroatien

{{Resultat med trupp|id=CMR-CRO
|nr       = 18
|bild     = CMR-CRO 2014-06-18.svg
|datum    = 18 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Ivica Olić Ivan Perišić Mario Mandžukić
|arena    = Arena da Amazônia
|spelplats= Manaus
|publik   = 39982
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Mario Mandžukić
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Kamerun mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=CMR-BRA
|nr       = 33
|bild     = CMR-BRA 2014-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Joël Matip 
|mål2     =  Neymar Fred Fernandinho 
|arena    = Estádio Nacional Mané Garrincha
|spelplats= Brasília
|publik   = 69112
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Neymar
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Kroatien mot Mexiko

{{Resultat med trupp|id=CRO-MEX
|nr       = 34
|bild     = CRO-MEX 2014-06-23.svg
|datum    = 23 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Ivan Perišić 
|mål2     =  Rafael Márquez Andrés Guardado Javier Hernández
|arena    = Arena Pernambuco
|spelplats= Recife
|publik   = 41212
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Rafael Márquez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp A
Internationella sportevenemang i Brasília
Sport i Manaus
Sport i Recife
Internationella sportevenemang i São Paulo
Sport i Natal
Sport i Fortaleza
Brasília under 2000-talet
São Paulo under 2000-talet